Le Tigre du ciel (The McConnell Story) est un film américain réalisé par Gordon Douglas en 1955.
Le Tigre du ciel (Aces High) est un film britannique réalisé par Jack Gold en 1976.